Como Juan Catalina se conoce a:

Juan Catalina, dramaturgo español del siglo XIX;
Juan Catalina García López, historiador español de finales del siglo XIX y principios del XX.